Gachow ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Andrejewitsch Gachow (* 1996), russischer Tennisspieler
 Fjodor Dmitrijewitsch Gachow (1906–1980), sowjetischer Mathematiker